La SuperLiga 2006-2007 (detta anche Meridian SuperLiga per motivi di sponsorizzazione) è stata la prima edizione della massima serie del campionato serbo di calcio. La stagione è iniziata il 4 agosto 2006 ed è terminata il 30 maggio 2007. La  ha vinto il titolo.

Capocannoniere del torneo fu Srđan Baljak (), con 18 reti.

Formula 
Le 12 squadre disputano un girone all'italiana andata-ritorno di 22 giornate complessive. Al termine di queste le prime 6 vanno al girone per il titolo, le rimanenti a quello per la salvezza. I punti vengono mantenuti.

Al termine delle 10 giornate della seconda fase:La vincitrice è campione di Serbia.La 10ª classificata disputa uno spareggio contro la vincente dei play-off di Prva Liga Srbija 2006-2007.Le ultime 2 classificate retrocedono nella Prva Liga Srbija 2007-2008.

Squadre partecipanti

Squadra campione

 Allenatore: Dušan Bajević e Boško Ǵurovski
Giocatore/Presenze/Reti

 Dušan Đokić (28/14)
 Nenad Milijaš (25/5)
 Dušan Anđelković (24/1)
 Ibrahima Gueye (24/0)
 Segundo Castillo (23/8)
 Dejan Milovanović (23/3)
 Ivan Ranđelović (23/0) -portiere-
 Milan Purović (22/6)
 Aleksandar Pantić (21/0)
 Aleksandar Trišović (21/0)
 Blagoj Georgiev (20/2)
 Marko Perović (18/0)
 Nikola Trajković (17/0)
 Dušan Basta (16/0)
 Đorđe Tutorić (15/0)
 Milan Biševac (14/2)
 Igor Burzanović (13/3)
 Milanko Rašković (13/3)
 Ognjen Koroman (12/2)
 Aílton (11/3)
 Ely Tadeu (10/0)
 Miloš Bajalica (9/0)
 Nebojša Joksimovič (9/0)
 Zoran Banović (7/0) -portiere-
 Vladimir Đorđević (5/0)
 Nikola Žigić (3/2)
 Nenad Kovačević (3/0)
 Radovan Krivokapić (3/0)
 Bojan Miladinović (3/0)
 Saša Radivojević (3/0)
 Boško Janković (2/0)
 Nenad Srećković (2/0)
 Miloš Reljić (1/1)
 Goran Adamović (1/0)
 Marko Nikolić (1/0)
 Slavko Perović (1/0)

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Al gruppo per il titolo
      al gruppo per la salvezza

Note:
3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Calendario prima fase

Seconda fase

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Serbia e ammessa alla UEFA Champions League 2007-2008.
      Ammesse alla Coppa UEFA 2007-2008.
      Ammesse alla Coppa Intertoto 2007.
      Retrocesse in Prva Liga Srbija 2007-2008.

Note:
3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Calendario seconda fase

Classifica marcatori

Spareggio
La 10ª classificata () sfida la vincitrice dei play-off di Prva liga () per un posto nella SuperLiga 2007-08.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SPAREGGIO FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.2007|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.06.2007

Verdetti:
  rimane in SuperLiga
  rimane in Prva Liga, ma poi verrà ripescato a completamento quadri.

Note

Voci correlate
Prva Liga Srbija 2006-2007
Srpska Liga 2006-2007
Kup Srbije 2006-2007

Collegamenti esterni 
  Stagione 2006-07 su RSSSF
  Statistiche serbo/jugoslave 1946-2016  su soccerlibrary

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato serbo di calcio